Zusicherung ist ein Begriff
 im Verwaltungsrecht, siehe Zusicherung (Verwaltungsrecht)
 in der Softwaretechnik, siehe Zusicherung (Softwaretechnik)
 in der Informatik, siehe Assertion (Informatik)